Música
 "Some Girls" (canção de Rachel Stevens)
 Some Girls (álbum de The Rolling Stones)
 Some Girls: Live in Texas '78, álbum ao vivo dos Stones

Outros usos

 Some Girls (filme), com Patrick Dempsey
 Some Girls (telessérie), sitcom britânica de 2012

Desambiguação